Vinyoles (les Masies de Voltregà) o Vinyoles d'Orís, nucli del municipi de les Masies de Voltregà, a la comarca d'Osona.
 Vinyoles (Centelles), antic casal i actual masia del municipi de Centelles, a la comarca d'Osona.
 Vinyoles (Cava), mas del municipi de Cava, a la comarca de l'Alt Urgell.
 Vinyoles (Xeraco), partida del municipi de Xeraco (Safor).